Naselja u BiH:
 Pridvorci (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Pridvorci (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje
 Pridvorci (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje